Сан Франсиско де Асис има више значења:

 Сан Франсиско де Асис (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсиско де Асис, Тритурадора (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де Асис, Ел Еспиназо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско де Асис, Сан Франсиско (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско де Асис, Ел Салвадор (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско де Асис (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику